Шерансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Шерансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта